La célébration est une cérémonie dans laquelle un évènement important de la vie d'un groupe est mis en valeur, voire mis en scène, accompagné de sa relecture communautaire.

Musique 
 Célébration est un label québécois filiale de Quality Records

Album 

 Celebration est le titre de la troisième compilation de Madonna.

Chanson 

 Celebration, chanson de Kool & the Gang ;
 Celebration, chanson de Rim'K du groupe 113, Jamel Debbouze et Awa Imani ;
 Celebration, chanson issue de l'album éponyme, Celebration de Madonna.

Cinéma 

 Celebration est un court métrage américain réalisé par Daniel Stedman en 2002 ;
 Célébration est un documentaire français réalisé par Olivier Meyrou en 2006.

Télévision 

 Celebration est un téléfilm américain réalisé par Stan Harris en 1981 ;
 Celebration est un téléfilm néerlandais réalisé par Helena Muskens et Quirine Racké en 2005 ;
 Celebration est un téléfilm irlandais réalisé par John Crowley en 2006.

Théâtre et littérature 
 Célébrations, essais de Michel Tournier (1999).
 Célébration est une pièce de théâtre d'Harold Pinter en 2000
 La Célébration est un roman de Ivan Matoušek publié en 2009

Economie
 Celebrations est une boîte de chocolats qui comprend des versions miniatures des barres chocolatées les plus vendues par Mars Incorporated.

Toponyme
 Celebration est une ville de Floride aux États-Unis créée et développée par la Walt Disney Company.

Notes et références